Праведники народов мира в Белоруссии — неевреи, получившие звание «Праведник народов мира» от израильского института «Яд ва-Шем» за спасение евреев во время Холокоста в Белоруссии, подвергавшие опасности при спасении свою собственную жизнь и жизнь близких. По данным «Яд ва-Шем» такие звания присвоены  лицам, во всём мире таких насчитывается  человек. За спасение евреев на территории современной Белоруссии к 1 января 2013 года праведниками признаны 711 человек.

Белоруссия занимает 8 место в мире по числу праведников после Польши, Голландии, Франции и Украины, Бельгии, Литвы и Венгрии.

Особенности 
В ходе Холокоста в Белоруссии погибло более 800 тысяч евреев Выжило около 30 тысяч, значительное число из них — благодаря праведникам мира.

Многие из тех, кто помогали евреям, были убиты нацистами. Так, летом 1943 года во время операции «Герман» по блокаде партизан в Налибокской пуще, за укрывательство бежавших из минского гетто 30 евреев немцами была сожжена деревня Скирмунтово вместе с её жителями.

Первыми звание праведников в Белоруссии получили 3 ноября 1965 года Андрей Николаев и его жена Наталья Станько за спасение семьи Казинец. В 1967 году, после присвоения звания, для получения награды посетила Израиль Антонина Габис, во время оккупации прятавшая у себя еврейку Этель Кравец.

После разрыва дипломатических отношений между СССР и Израилем в 1967 году присвоение званий праведников в Белоруссии было приостановлено. Из опасений за собственную безопасность люди скрывали свою причастность к спасению евреев. Присвоение званий возобновилось в 1979 году и продолжается до сегодняшнего дня.

Историк Кузьма Козак отмечает, что из 87 минских праведников было 65 женщин, что связано тем, что большинство мужчин было на фронте. Известен ряд случаев массовых спасений. Так жители деревни Поречье Пуховичского района спасли несколько десятков еврейских детей.

Список тех, кому звание присвоено

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список Праведников Народов Мира в Республике Беларусь по состоянию на 1 января 2004 года 
 «Золотые колосья» нашей Беларуси  17 ноября 2005 года
 Righteous Among the Nations Recognized by Yad Vashem as of 1 January 2013  
 Праведники Беларуси 

Списки:Белоруссия